Тенги́з Зура́бович Гуда́ва (; 28 ноября 1953, Самтредиа, Грузинская ССР — 16 апреля 2009, Прага, Чехия) — писатель, журналист, редактор Радио Свобода, общественный деятель, диссидент.

Биография 
Много лет работал в Русской службе радио «Свобода», вёл программы по правозащитным и национальным темам.

Образование - неоконченное высшее (медико-биолог). Осуждён в 1978 г. за спекуляцию американскими джинсами (4 года). В июне 1986 г. за антисоветскую деятельность приговорен к 7 годам ИТЛ строгого режима и 3 годам ссылки.

В 1987 году освобождён из колонии в Пермской области с условием эмиграции из СССР. Обосновался в США. Участвовал в работе нью-йоркской правозащитной организации Center for Democracy. Вместе с братом, Эдуардом Гудава, и видными диссидентами, живущими на Западе (В. Буковский, Ю. Ярым-Агаев и др.) создал международную организацию Democracy and Independence.

Известен острополемическими статьями, которые публикуются в эмигрантской прессе и интернете.

Автор двух романов, множества рассказов.

Погиб в Праге в результате автокатастрофы.

Литературное наследие 
 «Его звали Анжелика». Как сказано в аннотации, «роман соединяет горький тюремный опыт с неуёмной фантазией, сталкивает прозаические описания реальности и стихотворные прорывы за пределы зримого мира. Главный герой романа — андрогинное существо, умеющее превращать страшную явь в подобие фантасмагорического сна, отменять унылые законы тюремных будней и возводить вокруг себя призрачное здание вечного праздника».
 «Хельголанд». О сложной судьбе живущего в Германии диссидента, потерявшего в жизни всё, сбегающего на остров Хельголанд в Северном море. Судьба острова напоминает герою его собственную.

Тексты Гудавы в Интернете 
 Тюремные рассказы. Лагуна, повесть
 «Вражьи голоса» заглохли, демократия онемела (статья)
 Новая война. Кто виноват? (статья)

Примечания

Ссылки 
 Интервью газете «Русская Германия»
 «Русская Германия»: «Расследование смерти Тенгиза Гудавы продолжается».

Участники проектов Викимедиа
Персоналии:Радио «Свобода»
Погибшие в автомобильных катастрофах
Диссиденты Грузии